Sandstone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sandstone Township (Michigan)
 Sandstone Township (Minnesota)